Paschalidis ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Paschalidis, griechischer Gerechter unter den Völkern 
 Ianni Paschalidis, griechischer Gerechter unter den Völkern
 Iordanis Paschalidis (* 1967), griechischer Segler 
 Michail Paschalidis, griechischer Leichtathlet 
 Orestis Paschalidis, griechischer Gerechter unter den Völkern